Ziegendorf (Mecklenburg-Voor-Pommeren), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Ziegendorf (Petersaurach), een plaats in de Duitse gemeente Petersaurach, deelstaat Beieren